Ca' Longa ima više značenja:
 Ca' Longa, Bergamo
 Ca' Longa, Venezia